«Битва за Севастополь» — название нескольких фильмов
 Битва за Севастополь (фильм, 1944) — документальный фильм
 Битва за Севастополь (фильм, 2015) — фильм режиссёра Сергея Мокрицкого